Barl heißen die Orte
 Barl, Ortsteil der Gemeinde Föhrden-Barl in Schleswig-Holstein
 Barl, Stadtteil von Zell (Mosel) 
 Barl, Ortsteil von Rahden in Nordrhein-Westfalen
Barl (Solingen), Ortslage in Solingen

 Honschaft Barl bei Solingen

BARL ist die Abkürzung von:
 Bangladesh Amateur Radio League, bangladeschischer Amateurfunkverband

Barl ist der Familienname von
 Karl Barl (1881–??), österreichischer Ringer
 Matija Barl (1940–2018), jugoslawischer Kulturschaffender